Diener kan som auktorsförkortning betyda:

 Andreas Diener
 Carl Diener

Robotskapade auktorsförkortningar